Rhinodoras är ett släkte av fiskar. Rhinodoras ingår i familjen Doradidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Rhinodoras